Stable (englisch: 1. stabil 2. Stall) bezeichnet:
 eine stabile Softwareversion, siehe Entwicklungsstadium (Software)
 einen Zusammenschluss („Stall“) von mehreren Wrestlern, siehe Liste von Wrestling-Begriffen
Siehe auch
 Stable Gallery